— английское женское имя. Также может означать:

Массовое искусство
  — бродвейский мюзикл 1933 года.
 Роберта — американский фильм 1935 года, адаптация одноимённого мюзикла.
  — альбом (1994) Роберты Флэк.

Прочее
  — город в Джорджии (США).
 (335) Роберта — астероид.

См. также 
 Роберт
  — итальянская фирма по производству нижнего белья